Herrarnas turnering i vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 2001 spelades mellan 19 juli och 29 juli 2001 i Fukuoka, Japan.

Spanien tog guld i denna turnering som var den nionde VM-turneringen i vattenpolo för herrar.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Placeringsspel

Om placering 13-16

Mellanrunda

Grupp E

Grupp F

Placeringsmatcher

Semifinaler om plats 9-12

Semifinaler om plats 5-8

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser 

2001
Vattenpolo i Japan
Världsmästerskapen i simsport 2001